Osric ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ōs- (=Ase, Gottheit) und -ric (=„mächtig, Herrscher“) zusammengesetzt.

Historische Namensträger
 Osric (Deira), König von Deira (633–634)
 Osric (Northumbria), König von Northumbria (718–729)
 Osric (Hwicce), König der Hwicce (um 680)

Fiktive Namensträger
 Osric, ein Höfling in William Shakespeares Drama Hamlet
 Osric, ein König im Film Conan der Barbar

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname